Juan Carlos Arce est un footballeur bolivien né en 1985 ;
 Juan Carlos Arce est un écrivain espagnol né en 1958.